Подстепки — село в Илекском районе Оренбургской области, административный центр и единственный населённый пункт Подстепкинского сельсовета.

География 
Посёлок расположен в 25 км восточнее районного центра — села Илек, в пойме реки Урал. Рядом с селом проходит дорога  «Оренбург—Илек».

Население

История 

История появления села и его названия изложена оренбургским языковедом и краеведом Б. А. Моисеевым . «Наименование Подстёпки появилось раньше возникновения села. Поселение образовалось в 1835 году, а о названии было уже известно в XVIII веке. Дело в том, что здесь, в окрестностях Подстёпок, протекали три речки, превратившиеся потом в сухие овраги, которые начинались в степи и впадали в Урал слева. Поскольку они брали начало на окраине степи, под степью, то и стали называться Подстёпками. А всё это место получило наименование урочище Подстёпное».

«На этом месте, на берегу одного подстёпка, поселились в 1835 году крестьяне из Тамбовской губернии. Новое поселение получило своё наименование по трём степным речкам — Подстёпки. Оно расположилось на самом большом подстёпке. Сейчас это овраг (балка), который разделяет село на две части».

«На левой стороне Урала в это время, когда появились Подстёпки (1835), уже были поселения: Илецкий городок (Илек), Кардаиловка, Краснохолм и другие, жители которых были казаками. Земли по левобережью Урала принадлежали им. Прибывшие тамбовские крестьяне самовольно поселились на этих землях. Возмущённые казаки немедленно обратились с жалобой к своему начальству. Военный губернатор предложил крестьянам выбрать одно из двух: покинуть территорию или записаться в казаки. Тяжёлая казачья пограничная служба испугала тамбовцев. Они постепенно, по одной-две семьи, перебрались в село Исаево-Дедово (ныне село Октябрьское Октябрьского района)».

«Спустя семь лет, в 1842 году, в Подстёпки прибыла новая большая группа переселенцев из Пензенской губернии. Они были насильно зачислены в казаки. Многих крестьян, которые особенно резко протестовали против казачьей службы, выпороли розгами. Так окончательно застроились Подстёпки. Та часть села, где осели пензенские переселенцы, до сих пор называют Пензёй».

Инфраструктура 
Отделение связи: почта, телефон, телеграф

Возможность оказания скорой медицинской помощи: фельдшерский пункт

Примечания 

Населённые пункты Илекского района